Czarna Turniczka – turnia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich
  Czarna Turniczka – turnia w Czarnym Grzbiecie w Tatrach Wysokich